L'adjectif et le nom éolien ou éolienne désignent principalement ce qui est lié à Éole, dieu du vent.

Grèce antique 
 Éolien : relatif à Éole, dieu des vents ;
 Un Éolien : membre de la tribu des Éoliens ;
 Une île éolienne, une cité éolienne... : relatif à l’Éolie, région de la Grèce antique ;
 Le dialecte éolien : un des nombreux dialectes du grec ancien.

Musique 
 Le mode éolien : correspond au mode de la, mais il faut se méfier de l'appellation grecque dans la modalité, car selon les traités ou les époques, ils peuvent avoir varié ; 
 Une harpe éolienne ou éoli-harpe : instrument de musique « joué » par le vent, qui rend des sons harmonieux lorsqu’on le suspend et que le vent vient à le frapper ;

Technique 
 Une éolienne : appareil transformant l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou en énergie électrique ;
 Un parc éolien ou ferme éolienne : site rassemblant plusieurs éoliennes ;
 L'énergie éolienne : énergie du vent ;
 L'éolien : néologisme pour parler de l'ensemble des techniques relatives à l'énergie éolienne et son industrie.

Géographie et géologie 
 Le refroidissement éolien : refroidissement par le vent ;
 Un grès éolien : roche sédimentaire pouvant provenir de la fossilisation de dunes formées par le vent (éoliennes) ;
 Une éolianite : roche formée par la solidification des particules sédimentaires déposées par le vent ;
 Le relief éolien : formes sculptées par l'érosion due au vent ou construite par le vent ;
 L'érosion éolienne : érosion par le vent ;
 L'éolisation : processus géomorphologique relatif à l’action du vent.
 Un dépôt éolien : dépôts créés par le vent ;
 Le transport éolien : transport de particules par le vent ;
 L’abrasion éolienne : usure des particules transportées se frottant les unes aux autres ;
 La déflation éolienne : production de dépressions et de bassins communs dans les régions de dunes ;
 Les trous éoliens : trous produits par la déflation éolienne ;
 Le vannage éolien : couche de cailloux et buttes de gravier résiduelles qui protègent les surfaces sableuses de l'érosion.

Architecture 
 L'ordre éolique : ordre d'architecture classique originaire d'Asie mineure du nord-ouest.

Notes et références

Voir aussi